Йован Попович:
 Попович, Йован (род. 1987) — сербский гребец.
 Попович, Йован (1806—1856) — сербский драматург.
 Попович, Йован (1905—1952) — югославский писатель, поэт и публицист, редактор.
 Попович, Йован (1810—1864) — сербский художник.